Llocs
 Sant Amador: municipi occità.

Persones
 Sant Amador d'Auxerre: bisbe d'Auxerre
 Sant Amador de Guarda: eremita portuguès
 Sant Amador de Martos: màrtir andalús durant la dominació musulmana
 Sant Amador de Ròcamador: eremita llegendari, fundador del santuari de Ròcamador

 Beat Amador de Portugal: noble portuguès del s. XV, fundador de l'orde dels amadeïtes